Eliteserien i ishockey 1988-89 var den 29. sæson af den bedste danske række i ishockey og den fjerde sæson under navnet Eliteserien. Det var samtidig turneringen om det 32. DM i ishockey arrangeret af Dansk Ishockey Union. Turneringen havde deltagelse af syv hold, som først spillede et grundspil i form af en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold. Derefter gik de fire bedste hold videre til slutspillet om DM-medaljer, der som noget nyt blev afviklet som en cupturnering. 

Mesterskabet blev vundet af Frederikshavn Ishockey Klub, som dermed vandt DM-titlen for første gang. Klubbens indtil da bedste resultat havde været tredjepladsen i sæsonen 1985-86. I finalen besejrede vendelboerne, der havde Jiří Justra som træner, lokalrivalerne fra AaB med 2-0 i kampe. Bronzemedaljerne gik til Herning IK, der inden denne sæson havde forstærket sig med en spiller, der kom til at dominere den danske liga i mange år fremover. Det var amerikaneren Todd Bjorkstrand, der både blev ligatopscorer og løb med titlen som årets spiller. I bronzekampen vandt midtjyderne med 2-1 i kampe over Herlev IK.

Resultater og stillinger

Grundspil 

De syv hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold. De fire bedste hold gik videre til slutspillet om medaljer.

Ligaen blev udvidet fra syv til otte hold. Op fra 1. division rykkede Vojens IK.

Holdene, der sluttede på 5.- eller 6.-pladsen i grundspillet, Esbjerg IK og HIK spillede sammen med nr. 2 og 3 fra 1. division, Rungsted IK og IK Skovbakken, i kvalifikationsspillet en dobbeltturnering om to pladser i Elitedivisionen i den efterfølgende sæson. Treeren i dette kvalifikationsspil mødte derefter Eliteseriens nr. 7, Rødovre SIK om den sidste ledige plads i Eliteserien i 1989-90.

Slutspil 

Slutspillet om medaljerne havde deltagelse af de fire bedst placerede hold i grundspillet: Frederikshavn IK, AaB, Herning IK og Herlev IK. De fire hold blev parret i to semifinaler, således at vinderen af grundspillet, Frederikshavn IK i den ene spillede mod grundspillets nr. 4, Herlev IK, mens nr. 2 og 3, AaB og Herning IK mødtes i den anden. Begge semifinaler blev spillet bedst af tre kampe, og vinderne af de to semifinaler gik videre til finalen om guld- og sølvmedaljer, mens taberne spillede videre om bronzemedaljerne. Finalen og bronzekampen blev ligeledes spillet bedst af tre kampe.

Resultatet af slutspillet blev at alle fire hold sluttede på præcis samme placering som i grundspillet. I finalen vandt Frederikshavn IK over AaB med 2-0 i kampe, mens bronzemedaljerne blev vundet af Herning IK, som besejrede Herlev IK med 2-1 i kampe.

Semifinaler 

Semifinalerne blev afgjort bedst af tre kampe, og de to vindere, Frederikshavn IK og AaB gik videre til finalen om Danmarksmesterskabet, mens de to tabere gik videre til bronzekampen.

Bronzekamp 

Bronzekampen havde deltagelse af de to tabende semifinalister og blev spillet bedst af tre kampe.

Finale 

Mesterskabsfinalen havde deltagelse af de to vindere af semifinalerne og blev spillet bedst af tre kampe.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)
 EliteProspects - DENMARK TEAM STANDINGS 1988-1989  
 EliteProspects - 1988-1989 Denmark PLAYER STATS  
 EliteProspects - Danish League Player of the Year  
 Politiken, 22. februar - 13. marts 1989.

Noter 

1988-89
Sæsoner i Superisligaen
Ishockey i 1988
Ishockey i 1989